Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 28. Европском првенству у атлетици у дворани 2005. одржано је 4. и 5. марта  у Мадриду (Шпанија). 

Титулу освојену у Бечу 2002. није бранила Вита Павлиш из Украјине, због доживотне дисквалификације, коју је добила, после поновљеног узимања наркотика на Светском првенству у дворани 2004. у Будимпешти.

Земље учеснице 
Учествовало је 11 бацачица кугле из 8 земаља.

  Белорусија (1)
  Италија (1)
  Немачка (2)
  Пољска (1)
  Русија (3)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 

{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Европског првенства у дворани 2005.
|-
|Светски рекорд 
|rowspan="3"| Хелена Фибингерова||rowspan="3"|   
|rowspan="2"|  22,50
|rowspan="2"| Јаблонец, Чехословачка
|rowspan="2"|19. фебруар 1977.
|-
| Европски рекорд
|-
| Рекорди европских првенстава
|  21,46| Сан Себастијан, Шпанија
| 13. март 1977.
|-
|Најбољи светски резултат сезоне|rowspan="2"|Астрид Кумбернус ||rowspan="2"|
|rowspan="2"|18.93|rowspan="2"|Зинделфинген, Немачка
|rowspan="2"| 19. фебруар 2005.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Европског првенства у дворани 2005.
|-
|Најбољи светски резултат сезоне|rowspan="2"|Надзеја Астапчук ||rowspan="2"|
|rowspan="2"|19.37|rowspan="2"|Мадрид, Шпанија
|rowspan="2"| 5. мартр 2005.
|-
|Најбољи европски резултат сезоне|}

 Најбољи европски резултати у 2005. години 
Десет најбољих европских бацачица кугле у дворани 2005. године до почетка првенства (4. марта 2005), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕПд 2005, Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
 Квалификације су одржане 4. марта, а квалификациона норма за финале износила је 18,15 м. Норму су испуниле две такмичарке (КВ) а осталих шест финалисткиња пласирало се на основу постигнутог резултата (кв). 

 Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља'''

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 28. Европског првенства у дворани 1970—2005.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 2005. на сајту maik-richter.de
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 2005.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани